YWK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wabush Lake (Terranova e Labrador) (Canada)